Jaron ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Für den Namen Jaron kommen zwei verschiedene Herleitungen in Frage:

 vom hebräischen , was auf die Wurzel  „jubeln“ zurückgeht und „er wird singen“, „er wird jubeln“, „er wird glücklich sein“ bedeutet
 vom griechischen , dem Neutrum von  „heilig“

Verbreitung 
Der Name  ist in Israel verbreitet. Zwischen 1940 und 1960 stieg die Popularität des Namens rasch an. Bis ins Jahr 2000 sank die Beliebtheit stark an. Seitdem wird der Name eher selten vergeben. Im Jahr 2020 belegte er Rang 382 der Vornamenscharts.

Auch in den USA wird der Name eher selten vergeben. Zwischen 1976 und 2011 zählte er zu den 1000 meistvergebenen Jungennamen und erreichte als höchste Platzierung im Jahr 2001 Rang 440.

Demgegenüber zählt Jaron in der Schweiz seit 2018 zur Top-100 der Vornamenscharts. Im Jahr 2021 belegte er Rang 91 der Hitliste.

In Österreich stieg die Beliebtheit des Jahres seit den späten 2000er Jahren an. Dennoch ist der Name nicht sehr häufig. Die bislang höchste Platzierung erreichte er im Jahr 2018 mit Rang 248. Im Jahr 2021 belegte er Rang 326 der Vornamenscharts.

Auch in Deutschland befindet sich der Name aktuell im Aufwärtstrend. Zuerst war der Name im Jahr 2008 sehr beliebt, jedoch brach die Popularität in den Folgejahren ein. Seit 2014 nimmt die Beliebtheit wieder zu. Im Jahr 2021 stand der Name auf Rang 149 der Vornamenscharts.

Varianten 
Der hebräische Name  wird auch als Yaron transkribiert. Die weibliche Variante des Namens lautet Jarona bzw. Yarona.

Namensträger 
 Jaron Brown (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jaron Bruckner (1957–2013), belgischer Unternehmer
 Jaron Engelmayer (* 1976), israelisch-schweizerischer Rabbiner
 Jaron Lanier (* 1960), amerikanischer Informatiker und Autor
 Jaron Löwenberg (* 1969), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher israelischer Abstammung
 Jaron Margolin (* 1954), israelischer Tänzer und Choreograf
 Jaron Mazuz (* 1962), israelischer Politiker
 Jaron Schäfer (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Jaron Siewert (* 1994), deutscher Handballspieler

Siehe auch 

 Jaron-Kliffs, Felsenkliffs im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Jaron and the Long Road to Love
 Jan Nikodem Jaroń
 Jaron Verlag, Verlag in Berlin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Deutscher Personenname
Englischer Personenname
Griechischer Personenname
Hebräischer Personenname